Rawson (ciutat de l'Argentina)
 Rawson (Dakota del Nord)
 Rawson (Ohio)